Desa Kebasen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kebasen (administrativ by i Indonesien, lat -7,54, long 109,21), Jawa Tengah, 
 Desa Kebasen (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 109,13), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar